

Wydarzenia 

 w Rzymie wprowadzono Lex Hortensia

Urodzili się 
 Archimedes, najwybitniejszy grecki fizyk i matematyk (przybliżona data urodzenia)

13